O CCB (Capacete de Combate Balístico) é um capacete de combate do Brasil, usado pelas Forças Armadas Brasileiras, possuindo duas versões, polímero e kevlar.

Usuários

Referências 

Equipamentos militares do Brasil
Capacetes
Equipamento militar de uso pessoal